Název Podmoky má více obcí:

 Podmoky (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Podmoky (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Podmoky (Krásná Hora nad Vltavou) – část obce Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram

Externí odkazy